Конкурс Мистер Мира — мужской конкурс красоты спонсируемый Miss World Organization. Конкурс основан в 1996 году и проводится раз в два года. Участники соревнуются в различных мероприятиях, включающих катание на водных лыжах, горных велосипедах, и марафонский бег. В настоящее время на посту Мистера Мира находится , которого короновали в июне 2016 года в английском городе Саутпорте. Традиционно, во время правления Мистер Мира живет в Лондоне.

Носители титула

Рейтинг по странам 
Рейтинг, подобен таблице олимпийских медалей, которая включает все занимавшие места в конкурсе страны и территории, основан на всех результатах с 1996 до 2012 года.

Многие страны принимали участие в конкурсе Мистер Мира по меньшей мере один раз, но никогда не занимали мест.

Примечания 

Конкурсы красоты